Woodring ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Woodring (1898–1982), US-amerikanischer Leichtathlet
 Harry Hines Woodring (1890–1967), US-amerikanischer Politiker
 Jim Woodring (* 1952), US-amerikanischer Künstler, Comiczeichner und -autor
 Peter Woodring (* 1968), US-amerikanischer Fußballspieler
 Wendell P. Woodring (1890–1983), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe